Bowen Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowen Mountain (Colorado)
 Bowen Mountain (Vermont)
 Bowen Mountain (Okanogan County, Washington)
 Bowen Mountain (Stevens County, Washington)